Флуктуа́ція або флюктуа́ція — випадкове відхилення якоїсь величини (фізичної, біологічної, соціально-економічної і т. ін.) від її середнього значення.

 Флуктуація (фізика) — випадкове відхилення значення фізичної величини від середнього в певній області простору чи в певний момент часу.
 Флуктуація (економіка) — коливання обмінного курсу валют.
 Флуктуація (медицина) — симптом наявності рідини в замкнутій порожнині тіла, яка доступна пальпації; відчутне під час доторкування коливання рідини, що зібралася в якійсь порожнині.
 Флуктуація (екологія) — неспрямовані зміни фітоценозів.

Джерела 
 Значення та тлумачення «флуктуація». — www.lingvo.ua.